Radio Alex FM DE/NL (Eigenschreibweise: RADIO ALEX FM DE/NL) (englische Aussprache: ÄLEXFM) ist ein KommerziellerRadiosender mit Sitz in Deutschland und den Niederlanden.

Geschichte 
Der Radiosender wurde im Dezember 2014 gegründet und startete den Sendebetrieb am 27. Dezember 2014 erstmals im Internet aus dem Studio in einem Gebäude in Solingen-Ohligs. Im Mai 2018 wechselte das Studio die Stadt und erwarb eine Lizenz für die UKW-Ausstrahlung im Raum Remscheid Lennep-Altstadt. Am 25. Februar 2021 wurde der UKW-Sendebetrieb aufgrund mangelnder Sponsoren wieder eingestellt. Im Sommer 2021 zog der Sender von Lennep in ein neues Studio in einem Bürogebäude in Amsterdam und sendet seit dem das Hauptprogramm live aus Amsterdam. Dieses ist nun auch wieder in den Niederlanden via DAB+ im Kabel und Satelliten Netz zu empfangen. Der zweitgrößte Sender befindet sich in Windhoek in Namibia, er wurde Anfang 2022 eröffnet und sendet ebenfalls ein Programm im CHR Format. In Roermond befindet sich der Schwestersender: ALEX FM Roermond, dieser sendet ein Jugendliches HOT AC Format. ALEX FM Roermond lässt sich ebenfalls in und rund um Roermond auf DAB+ im Kabel und Satelliten Netz hören. ALEX FM EDM in Zürich sendet aus einem modernen Studio den ganzen Tag Dance und EDM Musik. Sein Programm ist ebenfalls eher etwas für eine jüngere Zielgruppe.

Programm 
Radio ALEX FM sendet im sogenannten „Contemporary-Hit-Radio“ und erreicht durchschnittlich eine Zielgruppe zwischen 18 und 50 Jahren. Es wird Musik aus den Kategorien Pop, Trance, Hip-Hop, RnB, Soul, Jazz und Oldies gespielt.

Der Sender sendet außerdem ein saisonales Programm; das bedeutet, er wird im Sommer zur „Summer Station“ und spielt die Sommermusik. Im November wird der Sender zur „Christmas Station“ und spielt durchgehend Weihnachtsmusik. Der Sender spielt außerdem Musikwünsche der Hörer.

Empfang 
ALEX FM wurde von Juli 2018 bis Februar 2021 über Satellit zu dem Sendestandort in Remscheid-Lennep gesendet und von dort aus per UKW über das Altstadtgebiet verteilt. Im UKW-Band war der Sender auf den Frequenzen 88,2 MHz und 96,1 MHz zu empfangen. Außerdem ist er weltweit als Livestream im Internet oder als App kostenlos zu hören. Weitere Empfangsmöglichkeiten sind die vielen Streaminganbieter. Seit 2022 sind alle Alex FM Programme wieder terrestrisch zu empfangen auf verschiedenen Wegen.

Schwesterprogramme 
Seit Januar 2019 betreibt Alex FM über 15 Schwester- bzw. Themensender im Internet, wie zum Beispiel: Non-Stop, Dance, Kids, 00s, 80s, 90s, Kids, Summer, Your Hits! Die verrückte Stunde. Diese sind jedoch lediglich über das Internet empfangbar.

Roermond 
Im August 2020 startete der Schwestersender Radio Alex FM Roermond. Dieser sendet aus der niederländischen Stadt Roermond ein 24-stündiges Musikprogramm mit stündlichen Nachrichten. Der Sender ist weltweit über das Internet sowie in ganz Roermond über DAB+, Kabel und Satellit zu empfangen.

Namibia 
Aus Alex FM Oberpfalz wurde Anfang 2022 Alex FM Namibia. Der Sender Windhoek sendet ein regionales Programm, zudem finden regelmäßige Live-Sendungen statt.

EDM 
Bereits 2019 startet die erste EDM-Sendung bei Alex FM, 2020 wurde Alex EDM ins Leben gerufen. Der Sender versorgt sein Hauptsendegebiet in der Schweiz mit aktueller sowie älteren Dance- und EDM-Songs.

Weblinks 
 Website von Radio Alex FM DE/NL
 Website von Radio Alex FM Roermond
 Website von Radio Alex FM Namibia

Remscheid
Hörfunksender (Deutschland)
Hörfunksender (Niederlande)
Sendestart 2014